

Cinema 
If at First You Don't Succeed – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Warwick Trading Company
If at First You Don't Succeed – cortometraggio del 1914 diretto da E.A. Martin
If at First You Don't Succeed – film del 2007 diretto da Greg Van Cott
If at First You Don't Succeed – cortometraggio del 2009 diretto da Eden Read

Musica 
If at First You Don't Succeed... – album degli Hades del 1987